Zawody w biegach narciarskich na XXVI Mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym odbyły się w dniach 19 lutego – 28 lutego 1993 w szwedzkim mieście Falun.

Wyniki zawodów

Mężczyźni

10 km techniką klasyczną 
 Data 22 lutego 1993

Bieg łączony 10 + 15 km 
 Data 24 lutego 1993

30 km techniką klasyczną 
 Data 20 lutego 1993

50 km techniką dowolną 
 Data 28 lutego 1993

Sztafeta 4 × 10 km 
 Data 26 lutego 1993

 Pomimo iż od 1 stycznia 1993 r. Czechosłowacja przestała istnieć, Czesi i Słowacy wystawili wspólną reprezentację na tych mistrzostwach, pod nazwą "Reprezentacja Czechów i Słowaków". Polska nie wystawiła sztafety męskiej.

Kobiety

5 km techniką klasyczną 
 Data 21 lutego 1993

Bieg łączony 5 + 10 km 
 Data 23 lutego 1993

15 km technika klasyczną 
 Data 19 lutego 1993

30 km techniką dowolną 
 Data 27 lutego 1993

Sztafeta 4 × 5 km 
 Data 26 lutego 1993

 Pomimo iż od 1 stycznia 1993 r. Czechosłowacja przestała istnieć, Czesi i Słowacy wystawili wspólną reprezentację na tych mistrzostwach, pod nazwą "Reprezentacja Czechów i Słowaków".

Klasyfikacja medalowa dla konkurencji biegowych MŚ

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
 Wyniki na stronie todor66.com 

Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1993 w sportach zimowych